W Polsce
 Nowe – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Nowe
 Nowe – gmina
 Nowe – gromada w powiecie świeckim
 Nowe – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Nowe
 Nowe – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice
 Nowe – dawna gromada w powiecie kutnowskim
 Nowe – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów
 Nowe – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec
 Nowe – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec
 Nowe – dawna gromada w powiecie wągrowieckim

Miejscowość na Białorusi
 Nowe – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim
Miejscowości na Ukrainie
 Nowe – osiedle typu miejskiego na Ukrainie
 Nowe  – wieś w obw. rówieńskim